Polycom peut faire référence à :
 Polycom, entreprise spécialisée dans les solutions de téléprésence et de communication vocale.
 Polycom Lausanne, école en communication, marketing et relations publiques basée à Lausanne